Сичеро:

 Сичеро, Алехандро (род. 1977) — венесуэльский футболист, защитник.
 Сичеро, Габриэль (род. 1984) — венесуэльский футболист, защитник.
 Сичеро, Федерико (род. 1983) — аргентинский лыжник, участник Олимпийских игр в Сочи.